Blue Island ist der Name folgender Orte:

 Blue Island (Illinois), Stadt im Cook County, Bundesstaat Illinois, Vereinigte Staaten
 Blue Island (Chicago), Bezirk in Chicago, Vereinigte Staaten
Siehe auch:
 Blue Islands,
 Île Bleue